Re dei Re – monarca dell'impero persiano
Re dei Re – appellativo dato al re thailandese Bhumibol Adulyadej
Re dei Re – statua raffigurante Gesù, costruita lungo l'Interstate 75 degli Stati Uniti

Film
Il re dei re (The King of Kings) – film del 1927 diretto da Cecil B. DeMille 
Il re dei re (King of Kings) – film del 1961 diretto da Nicholas Ray